Bauru (stad), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Bauru (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Bauru (mesoregio), een mesoregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Bauru (rivier)
 Bauru (sandwich)